CIM steht als Abkürzung für:

 Ceramic Injection Molding, spezielles Verfahren beim Spritzgießen, siehe Keramikspritzguss
 Cimber Air, dänische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Common Information Model, ein Standard für das Management von IT-Systemen
 Computation Independent Model, höchste Schicht in einer Software-Architektur, siehe modellgetriebene Architektur
 Computer-integrated manufacturing, rechnergestützte Produktion
 Conference & Incentive Management, deutsches Fachmagazin
 Contrat de transport international ferroviaire des marchandises, Vertrag über die internationale Eisenbahnbeförderung von Gütern, siehe Übereinkommen über den internationalen Eisenbahnverkehr#Güter – CIM (Anhang B)
 CIM-Frachtbrief, siehe Eisenbahnfrachtbrief
 Critical Illness Myopathy, eine Muskelerkrankung bei Intensivpatienten, siehe Myopathie

Organisationen:
 Centre d’informations musicales, 1976 gegründete Musikschule in Paris für Jazz und Populärmusik
 Centrum für internationale Migration und Entwicklung, eine deutsche Entwicklungshilfeorganisation
 Centrum voor Informatie over de Media, eine belgische Vereinigung, die unabhängige Daten über die belgischen Medien sammelt
 China-Inland-Mission, Missionsgesellschaft
 Coetus Internationalis Ministrantium, katholische internationale Ministrantenvereinigung
 Congregatio Jesu et Mariae, eine Priesterkongregation der römisch-katholischen Kirche
 Crisis Intelligence Management

cim steht als Abkürzung für:
 Zimbrisch (ISO-639-3-Code)

Cim bzw. Čim steht für:
 Cim (Mostar), Vorort der Stadt Mostar in der Herzegowina
 Čím, Gemeinde in Tschechien

Siehe auch:
 Zim

Abkürzung